Nuraghe San Pietro – nuraghe nel comune di Torpè
Nuraghe San Pietro – nuraghe nel comune di Ozieri
Nuraghe San Pietro – nuraghe nel comune di Bonnanaro